Soliónoie Ózero (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Soliónoie Ózero (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia